Су́уре-Я́ани () — внутриволостной город в центральной части Эстонии, в волости Пыхья-Сакала уезда Вильяндимаа. До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года был административным центром волости Сууре-Яани.

В 1950—1959 годах был центром Сууре-Яниского района.

История 
В 1923 году Сууре-Яани получил статус городского посёлка, в 1938 году — права города.

Оккупирован немецкими войсками 11 июля 1941 года. Освобожден 23 сентября 1944 года советскими войсками в ходе Таллинской операции — 1-й ударной армией — ПО 321 сд (полковник Чесноков, Василий Константинович) 116 ск (генерал-майор Фетисов, Федор Кузьмич).

Достопримечательности 
Мемориальный музей композиторов Артура и Виллема Каппов. В их честь каждый год в городе проводятся музыкальные фестивали.

Кладбище Сууре-Яани
Мемориальное захоронение членов семьи Каппов. Надгробия Артуру и Виллему Каппам выполнены Юханом Раудсеппом.
Могила художника Иоганна Кёлера.

Примечания

Галерея 

Города Эстонии
Вильяндимаа